Давлетбаева — деревня в Кулуевском сельском поселении, Аргаяшского района, Челябинской области.

Географическое положение 
Расположена в юго-восточной части района, у истока реки Кучалы. Расстояние по дороге до центра Кулуева — 10 км.

История 
Первые упоминания о Давлетбаева относятся к середине 18 века (в 1763 старшиной Айлинской волости Байгазой Козямышевым были учтены 10 юрт).

Население 

(в 1873 — 199, в 1900 — 250, в 1916 — 312, в 1970 — 423, в 1995 — 177)

Улицы 
Улица Булата Фазылова
Челябинская улица
Сельская улица
Новая улица
Юбилейная улица
Речная улица
Угловая улица
Просторная улица

Инфраструктура 
 4-го отделение ЗАО «Кулуево».
 Школа

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Аргаяшского района